Sunshine Tour ist der Name verschiedener Tounierserien:

 Sunshine Tour (Reitsport), ein 5-wöchiges Reitturnier in Spanien.
 Sunshine Tour (Golfsport), eine Turnierserie im Golfsport.